Marasi je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vrsar, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 49 stanovnika te 16 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji